Нодзомі Танака (, ) — японська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігу на середні та довгі дистанції, чемпіонка світу та Азії 2018 року серед юніорів у бігу на 3000 метрів.

Основні міжнародні виступи

Примітки

Джерела 

 

Народились 4 вересня
Народились 1999
Японські бігуни на середні дистанції
Японські бігуни на довгі дистанції
Т